Telok Ayer kann folgendes bedeuten:

 Telok Ayer (MRT Singapur), U-Bahnhof in Singapur
 Telok Ayer Street, Straße in Singapur
 Telok Ayer Market, ein Markt in Singapur, auch als Lau Pa Sat bekannt
 Telok Ayer Basin, ehemalige Bucht in Singapur